Jordisk har flere betydninger:

Jordisk (objekter) – om objekter fra planeten Jorden
Jordisk (religion) – om materielle modsat spirituelle og religiøse forhold